Die Serie A 1989/90 war die 58. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 27. August 1989 und endete wegen der anstehenden WM 1990 schon am 29. April 1990.

Als Aufsteiger kamen der CFC Genua, der AS Bari, Udinese Calcio und US Cremonese aus der Serie B dazu. Die Saison als Meister beendete der SSC Neapel und wurde damit Nachfolger von Inter Mailand. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Napoli sowie der AC Mailand als Sieger im Europapokal der Landesmeister 1989/90. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Inter, der AS Rom, Atalanta Bergamo und der FC Bologna. Über die Coppa Italia sicherte sich Juventus Turin die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres, an dem auch Sampdoria Genua als Sieger im Europapokal der Pokalsieger 1989/90 teilnahm. In die Serie B absteigen mussten Udine, Hellas Verona, Ascoli Calcio und Cremona.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(In Klammern sind die Einsätze und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1988/89
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1989
Fußballsaison 1989/90